Škrbina je lahko:

 škrbina, ozka zajeda v gorskem grebenu
 Škrbina (1210 m), vrh na planoti Mežakla v Julijskih Alpah
 Škrbina (1800 m), predel pod Ojstrico v Kamniško-Savinjskih Alpah
 Škrbina (1869 m), sedlo v Karavankah
 Škrbina, vas v Občini Komen
 škrbina (članek), zelo kratek geselski članek v Wikipediji